Каракулино:

 Каракулино — село в Каракулинском районе Удмуртии.
 Каракулино — деревня в Кезском районе Удмуртии.